Appuntamento col destino (Turn the Key Softly) – film del 1953 diretto da Jack Lee
 Appuntamento col destino (The Invisible Boarder) – romanzo di Mildred B. Davis del 1974